Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 229001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 24 września 1960 do 19 listopada 2009. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

229001-229100

229101-229200

229201-229300

229301-229400

229401-229500

229501-229600

229601-229700

229701-229800

229801-229900

229901-230000

Przypisy 

Lista planetoid 229001-230000